Churchill-laan (Amsterdam), een laan in de Nederlandse stad Amsterdam
 Churchilllaan (Bergeijk), een laan in de Nederlandse gemeente Bergeijk
 Winston Churchilllaan (Eindhoven), een straat in de Nederlandse stad Eindhoven
 Churchill-laan (Harderwijk), een laan in de Nederlandse stad Harderwijk
 Winston Churchilllaan (Knokke), een straat in de Belgische gemeente Knokke-Heist
 Churchilllaan (Leiden), een straat in de Nederlandse gemeente Leiden
 Sir Winston Churchilllaan (Rijswijk), een straat in de Nederlandse gemeente Rijswijk
 Churchilllaan (Schoten), een straat in de Belgische gemeente Schoten
 Winston Churchilllaan (Ukkel) of Avenue Winston Churchill, een laan in de Belgische gemeente Ukkel
 Churchilllaan (Waregem), een straat in de Belgische stad Waregem